I Cornelius Group sono il gruppo musicale del musicista giapponese Cornelius.

Membri

Cornelius (voce, chitarra) : nome d'arte di Keigo Oyamada; è il frontman del gruppo.

Yuko Araki (batteria, percussioni): a sua volta frontman della band "Mi-gu".

Hirotaka Shimizu (basso): marito di Yuko Araki ed anch'esso membro di Mi-gu.

Hirohisa Horie (chitarra, tastiere):  membro del duo "Neil e Iraza", ha collaborato nell'album "K.K.K.K.K" di Kahimi Karie.

Collegamenti esterni

Gruppi musicali giapponesi